Определители Гурвица — определители, являющиеся минорами матрицы Гурвица, которые были введены Адольфом Гурвицем (1895) в качестве критерия, что все корни некоторого многочлена имеет отрицательную вещественную часть.

Определение 
Рассмотрим характеристический многочлен P от переменной λ вида:

 

где коэффициенты ,  действительные.

Квадратная матрица Гурвица, связанная с P, приведена ниже:

 

i-й определитель Гурвица является определителем i-го ведущего главного минора вышеуказанной матрицы Гурвица H. Существует n определителей Гурвица для характеристического полинома степени п .

См. также 

 Матрица передачи

Ссылки 

 
 

Определители
Линейная алгебра